Schmahl ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Friedrich Schmahl (1739–1814), deutscher Orgel- und Klavierbauer
 Daniel Schmahl (* 1969), deutscher Trompeter
 Ewald Schmahl (1874–1931), deutscher Bildhauer
 Georg Friedrich Schmahl (1700–1773), deutscher Orgelbauer
 Grete Schmahl-Wolf (1882–1942), österreichische Journalistin und Schriftstellerin

 Gustav Schmahl (1929–2003), deutscher Geiger und Hochschullehrer
 Hans-Jürgen Schmahl (1929–2012), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Harald Schmahl (1912–1964), deutscher Bildhauer
 Hildegard Schmahl (* 1940), deutsche Film- und Theaterschauspielerin
 Johann Matthäus Schmahl (1734–1793), deutscher Klavier- und Orgelbauer
 Leonhard Balthasar Schmahl (1729–1779), deutscher Orgelbauer in Zittau
 Ludwig Schmahl (* 1943), deutscher Hochschullehrer
 Marcus Schmahl (* 1974), deutscher Techno- und Techhouse-Musiker, siehe Broombeck
 Marion Forek-Schmahl (1935–2011), deutsche Puppenexpertin und Fachbuchautorin
 Stefanie Schmahl (* 1969), deutsche Juristin und Hochschullehrerin

Siehe auch:
 Schmahl (Orgelbauerfamilie)
 Schmal